Торрент (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 8,05 км². Население — 190 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Жироны